Music (anglicky hudba) může být:

 Music (album, Carole King) – album zpěvačky Carole King z roku 1971
 Music (album, Madonna) – album zpěvačky Madonny z roku 2000
 Music (album, Windsor Airlift) – album skupiny Windsor Airlift z roku 2013